Andriana (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen
 Andriana (Madagaskar), een kaste van edelen in Madagaskar